Toucy Narjot (1162 körül – 1241), III./I. Narjot, a Konstantinápolyi Latin Császárság régense
Toucy Narjot (1250 körül – 1293), IV./I. Narjot, tripoliszi gróf, címzetes antiochiai herceg, Laterza ura, Durazzó főkapitánya, a Szicíliai (Nápolyi) Királyság tengernagya